Mr. Moonlight steht für:

 Mr. Moonlight (Lied), Lied von Roy Lee Johnson (1962)
 Mr. Moonlight (Album), Album von Foreigner (1994)